Brain kan volgende betekenissen hebben:

Brain is het Engelse woord voor brein of hersenen

Geografie
Brain, een Frans dorp in het departement Côte-d'Or.

Film en televisie
 The Brain (1962), een film uit 1962 van Freddie Francis
 The Brain (1969), een Franse komische film uit 1969
 The Brain (1988), een Canadese sciencefiction/horrorfilm uit 1988
Brain, de naam van een muis in de tekenfilm Pinky and the Brain

Muziek
Brain Records, een Duits krautrock-platenlabel uit de jaren 70
Brain (ep), een ep uit 1993 van  Klinik and Paracont
Brain (album), een muziekalbum van Hiromi Uehara

Overige
Brain (virus), een computervirus uit 1986, dat beschouwd wordt als het eerste MS-DOS-computervirus
De voormalige branchevereniging Archiefinstellingen in Nederland (BRAIN), in 2021 gefuseerd met de Koninklijke vereniging van Archivarissen Nederland (KVAN).